Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2001 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло 26 по 28 апреля 2001 года в Люксембурге. Лучшая команда турнира получила право играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2002 года

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 3 национальных команд из Европы. Сборная Исландии пришла из группы D. Сборная Люксембурга и Сборная Ирландии первый раз принимали участие в турнире.

Квалификационный турнир

Таблица

Результаты

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2001 год в хоккее
Хоккей
М3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Люксембурге
Хоккей
Хоккей